L29 ou L-29 peut faire référence à :

 Aero L-29 Delfin, un avion d’entraînement tchécoslovaque ;
 Cord L-29, une automobile du constructeur américain Cord Automobile ;
 Prurit, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres